800 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje miały miejsce 25 lipca, a finał 26 lipca.

Mistrzem świata został Włoch Gabriele Detti, który ustanowił nowy rekord Europy (7:40,77). Srebrny medal zdobył reprezentant Polski Wojciech Wojdak, czasem 7:41,73 poprawiając o 4,17 s rekord kraju. Brąz, z czasem 7:42,44, wywalczył Gregorio Paltrinieri z Włoch.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:31.

Finał 
Finał odbył się 26 lipca o 19:05.

Przypisy 

M